Асса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Тулузи, 25 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 86 осіб у працездатному віці (15-64 років) 65 були активні, 21 — неактивна (показник активності 75,6%, у 1999 році було 76,2%). З 65 активних працювали 62 особи (34 чоловіки та 28 жінок), безробітних було 3 (2 чоловіки та 1 жінка). Серед 21 неактивної 2 особи були учнями чи студентами, 12 — пенсіонерами, 7 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ассак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн